NK puede referirse a:

Nagorno-Karabakh, república independiente de facto situada en la región de Transcaucasia, oficialmente reconocida por la ONU como región perteneciente a Azerbaiyán.
Célula NK, tipo de célula del sistema inmunológico.
Neturei Karta, grupo de judíos ortodoxos antisionistas.
 North Korea, nombre en inglés de Corea del Norte.
North Kesteven, distrito no metropolitano del condado de Lincolnshire (Inglaterra).
Spirit Airlines, cuyo código IATA es NK.

Acrónimos
Siglas